Malý Bor ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Malý Bor, Gemeinde im Okres Klatovy
 Malý Bor, Ortsteil von Strunkovice nad Blanicí, Okres Prachatice
 Malý Bor, Ortsteil von Stvolínky, Okres Česká Lípa
 Malý Bor, Ortsteil von Svojkov, Okres Česká Lípa